Lafuente ist der Familienname folgender Personen:

 Andoni Lafuente (* 1985), spanischer Radrennfahrer
 Carlos Lafuente (1908–1989), argentinischer Tangosänger, -komponist und -dichter
 Iñaki Lafuente (* 1976), spanischer Fußballspieler
 Modesto Lafuente y Zamalloa (1806–1866), spanischer Historiker
 Ramón de la Fuente auch als Lafuente geführt (1907–1973), spanischer Fußballspieler
 Sergio Lafuente (* 1966), uruguayischer Gewichtheber und Rallyefahrer

Siehe auch:
 De la Fuente